Iglesia de San Agustín es el nombre de varias iglesias cristianas dedicadas en honor a San Agustín (téngase en cuenta que existen varios santos de nombre Agustín):

Iglesias
 'Nota:' Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad
En Alemania 
 Iglesia de San Agustín (Maguncia), iglesia en la ciudad de Maguncia (Mainz);
En Austria
 Iglesia de los Agustinos (Viena), iglesia en la ciudad de Viena;
En Bélgica
 Iglesia de San Agustín (Amberes), en la ciudad de Amberes;
En Chile
 Iglesia de San Agustín (Santiago de Chile) (oficialmente Templo Nuestra Señora de Gracia), católica, en la ciudad de Santiago de Chile;
 Iglesia de San Agustín (La Serena), iglesia en la ciudad de La Serena.
 Iglesia de San Agustín (Melipilla), iglesia en la ciudad de Melipilla.
En Colombia
 Iglesia de San Agustín (Bogotá), católica, en la ciudad de Bogotá;
 Parroquia de San Agustín Suba,católica, en la ciudad de Bogotá;
 Iglesia de San Agustín Fontibón,católica, en la ciudad de Bogotá;
En Ecuador
 Iglesia de San Agustín (Quito), católica, en la ciudad de Quito;
 Iglesia de San Agustín (Guayaquil), católica, en la ciudad de Guayaquil;
En España
 Iglesia de San Agustín (Barcelona), católica, en Barcelona;
 Iglesia Matriz de San Agustín (Las Palmas de Gran Canaria), católica, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria;
 Iglesia de San Agustín (Cádiz), católica, en la ciudad de Cádiz;
 Iglesia de San Agustín (Capillas) (B.I.C.), católica, en Capillas, Palencia;
 Iglesia de San Agustín Obispo (Castellón de la Plana) (B.R.L.), católica, en Castellón de la Plana, Castellón;
 Iglesia de San Agustín (Ciudad Rodrigo), católica, en Ciudad Rodrigo, Salamanca;
 Iglesia de San Agustín (Elorrio), católica, en la localidad de Elorrio, Vizcaya;
 Iglesia de San Agustín (La Coruña), católica, en la ciudad de La Coruña;
 Iglesia de San Agustín (Madrid), católica, en la ciudad de Madrid;
 Iglesia de San Agustín (Melilla), católica, en la ciudad de Melilla;
 Iglesia de San Agustín el Viejo, católica, en la ciudad de Soria;
 Iglesia de San Agustín (Fuente Álamo de Murcia), católica, en la ciudad de Fuente Álamo de Murcia.
 Iglesia de San Agustín (Valencia), católica, en la ciudad de Valencia;
 Iglesia de San Agustín (Valladolid), antigua iglesia católica, sede del Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Valladolid.
 Iglesia de San Agustín (Vinaroz) (B.I.C.), católica, en la localidad de Vinaroz, Castellón.
 Iglesia del convento de San Agustín (Málaga) de los Padres Agustinos, católica, en la ciudad de Málaga.
 Iglesia de San Agustín (Córdoba), católica, en la ciudad de Córdoba.
En Filipinas
 Iglesia de San Agustín (Manila), católica, en la ciudad de Manila;
En Francia
 Iglesia de San Agustín (París), católica, en la ciudad de París;
En Italia
 Iglesia de San Agustín (Roma), católica, en la ciudad de Roma;
En México
 Templo de San Agustín, católica, en la localidad de Victoria de Durango, Durango;
 Iglesia de San Agustín (Chiapas) en el municipio de Teopisca, Chiapas;
 Iglesia de San Agustín (Salamanca, México), Iglesia católica en la ciudad de Salamanca, estado de Guanajuato;
 Antiguo Templo de San Agustín, convento de la orden de los agustinos, en el Centro Histórico de la Ciudad de México;
En Perú
 Iglesia de San Agustín (Lima), católica, en la ciudad de Lima;
En Polonia
 Iglesia de San Agustín (Lipinach), católica, en la ciudad de Lipinach;
 Iglesia de San Agustín (Varsovia), católica, en la ciudad de Varsovia;
 Iglesia de San Agustín (Wrocław), católica, en la ciudad de Wrocław;
En Portugal
 Iglesia de San Agustín (Santarém) Igreja de Santo Agostinho), también conocida como Igreja da Graça o Igreja de Santa Maria da Graça, católica, en la ciudad de Santarém;
En Uruguay
 Iglesia de San Agustín y la Medalla Milagrosa, santuario católico en el barrio de la Unión, Montevideo;
En Venezuela
 Iglesia de San Agustín (Monagas), iglesia católica en la localidad de San Agustín, estado Monagas.

Iglesias dedicadas a San Agustín